«Лион Олимпик Университер» () — французский регбийный клуб из Лиона, выступающий в сильнейшей лиге страны, Топ 14. Клуб был основан в 1896 году под названием «Расинг Клаб де Лион». Университетский статус команда получила в 1901 году. Домашние матчи «Лион» проводит на арене «Стад де Жерлан», вмещающей 25 тысяч зрителей. Ранее команда играла на стадионах «Стад Вюйерме» и «Матмют Стадьом».

На логотипе клуба изображён волк. Это объясняется тем, что во французском языке аббревиатура команды LOU созвучна слову loup, «волк».

История 
«Лион», известный во Франции под аббревиатурой LOU, — один из старейших спортивных клубов страны. Регбийная команда клуба стала одной из первых среди созданных за пределами Парижа. Изначально общество было известно под названием «Расинг», поскольку клуб был сформирован в результате объединения «Расинг Клаб де Вез» и «Рагби Клаб де Лион». В 1902 году, когда к регбистами присоединились спортсмены ещё из нескольких клубов, команда получила имя «Расинг э Серкль Реюни». Несколько месяцев спустя команда приобрела название «Лион Олимпик». Наконец, с 1910 года клуб получил современное название. Чёрно-красные цвета использовались с 1902 года.

Клуб организует работу ряда спортивных секций (сейчас их 13), причём регбийное отделение считается одним из сильнейших. В 1931—1933 годах регбисты трижды выходили в финал национального чемпионата. В первом финале «Лион» проиграл «Тулону» (3:6), однако следующие два титула достались именно чёрно-красным. В 1932 и 1933 годах клуб дважды выиграл у «Нарбонна» со счётом 9:3 и 10:3 соответственно. Впоследствии регбисты выступали в низших дивизионах. В сезоне 2006/07, уже вернувшись во вторую лигу, «Лион» обладал вторым бюджетом среди участников дивизиона. Новый тренер Кристиан Ланта, ранее работавший с «Расинг 92», «Тревизо» и «Аженом», должен был вывести «Лион» на высший уровень в течение двух сезонов. Тем не менее, команда вышла в Топ 14 лишь в 2011 году и выбыла из числа сильнейших уже по итогам сезона. В сезоне 2013/14 клуб занял 1-е место во второй лиге и вышел в Топ 14.

Достижения 
 Чемпионат Франции:
 Чемпион: 1932, 1933
 Финалист: 1931
 Про Д2:
 Победитель: 2011, 2014, 2016
 Шалёнж Ив дю Мануа:
 Победитель: 1933
 Федераль 1:
 Победитель: 2002
 Второй дивизион:
 Победитель: 1989, 1992
 Европейский кубок вызова
 Победитель: 2022

Финальные матчи

Чемпионат Франции

Состав 
Заявка на сезон Топ-14 2020/2021. Жирным выделены игроки, заигранные за национальные сборные.

Игроки прошлых лет 

  
  
  
  
  
  Вилли Амбака
  Тангиноа Халаифонуа
  Джоне Тува
  Лионель Боксис
  
  Кентан Гобе
  Реми Гроссо
  Кентан Делор
  Виржиль Лякомб
  
  Бенжамин Муаро
  
  
  Марсьяль Роллан
  Адриен Сегуре
  Ришар Шуара
  Альбертус Бакл

Примечания

Ссылки 
 Сайт регбийной команды
 Сайт спортивного общества

Регбийные клубы Франции